

Sciences 
 Une graduation est un repère de mesure sur un outil de mesure (règle, récipient, oscilloscope, ...).
 En mathématiques, une graduation est une décomposition d'un groupe abélien comme somme directe indexée par un ensemble d'entiers ou par un groupe cyclique.
 La graduation permet d'augmenter la concentration en sel de la saumure par évaporation naturelle de l'eau.

Musique  
Graduation est un album de Kanye West.
Graduation est le titre alternatif d'un album en commun d'artistes du Hello! Project.
My Graduation est un single de SPEED.

Cinéma 
Graduation est un film de Michael Mayer sorti en 2007.

Autres 
 En anglais, graduation désigne dans les pays anglo-saxons soit l'action de recevoir ou de décerner un diplôme, soit  la cérémonie au cours de laquelle des grades sont conférés ou des diplômes sont remis. En français au Québec, il ne faut pas employer « graduation » pour désigner la « collation des grades » ; dans l'enseignement secondaire et l'enseignement collégial, on dit « cérémonie de remise des diplômes » ou « cérémonie de fin d'études ».
Graduation, traduction anglophone du terme japonais sotsugyō, désigne dans le cadre de groupes de J-pop et du Hello! Project la fin de l'activité d'un chanteur au sein d'un groupe, et son départ vers un autre groupe ou en solo, ou son retrait, après un concert d'adieu.

Notes et références 

Homonymie de titre